Het ATP-toernooi van Stuttgart 2008 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 7 tot en met 13 juli 2008. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart